Jenson Brooksby era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Wu Tung-lin ha sconfitto Michael Mmoh con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Tomás Martín Etcheverry (secondo turno)
  Steve Johnson (primo turno)
  Daniel Elahi Galán (semifinale)
  Emilio Gómez (secondo turno)

  Marcelo Tomás Barrios Vera (secondo turno) 
  Jeffrey John Wolf (quarti di finale) 
  Mitchell Krueger (secondo turno, ritirato) 
  Tennys Sandgren (primo turno)

Qualificati 

  Daniel Dutra da Silva (primo turno)
  Gijs Brouwer (primo turno)
  Jonathan Mridha (primo turno)

  Arthur Fils (primo turno) 
  Mikael Torpegaard (primo turno) 
  Christian Langmo (primo turno)

Wildcard 

  Aleksandar Kovacevic (quarti di finale)
  Alex Rybakov (primo turno)

  Antoine Cornut Chauvinc (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Tallahassee Tennis Challenger 2022